John Morgan kan syfta på bland andra:

* John Morgan (omkring 1524–omkring 1558), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (verksam 1563), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (död omkring 1572), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (omkring 1641–1715), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (1671–1720), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (1742–1792), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (1892–1940), engelsk parlamentsledamot
 John Morgan (1688–omkring 1733), walesisk präst, och skald
 John Morgan (1735–1789), amerikansk läkare
 John Morgan (1822–1885), brittisk konstnär
 John Morgan (1886–1957), walesisk ärkebiskop
 John Morgan (född 1946), amerikansk matematiker
 Sir John Morgan, 2:e baronet (omkring 1650–1693), engelsk parlamentsledamot
 Sir John Morgan, 4:e baronet (1710–1767), engelsk parlamentsledamot
 John Adams Morgan (född 1930), amerikansk seglare
 John Aloysius Morgan (1909–2008), Australian prelate of the Roman Catholic Church
 John Henry Morgan (född 1945), amerikansk filosof
 John Hunt Morgan (1825–1864), amerikansk militär
 John J. Morgan (1770–1849), amerikansk representanthusledamot
 John Lloyd Morgan (1861–1944), walesisk parlamentsledamot
 John Minter Morgan (1782–1855), engelsk författare och filantrop
 John Tyler Morgan (1824–1907), amerikansk senator
 J. P. Morgan (1837–1913), amerikansk bankir
 J. P. Morgan, Jr. (1867–1943), amerikansk bankir